Archäologischer Garten steht für:

 Archäologischer Garten (Augsburg)
 Archäologischer Garten (Frankfurt am Main)
 Archäologischer Garten von Saint-Acheul, Region Hauts-de-France, Frankreich